Francesco Franzese, compositore italiano
Francesco Franzese, criminale e poi collaboratore di giustizia italiano